Флаг муниципального образования городское поселение Высоковск Клинского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг был утверждён 28 ноября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4537.

Законом Московской области от 20 сентября 2017 года № 148/2017−ОЗ, 1 октября 2017 года все муниципальные образования Клинского муниципального района были преобразованы в городской округ Клин.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с зелёной полосой вдоль нижнего края, выпуклой в середине (ширина узкой и широкой части — 1/6 и 1/4 ширины полотнища соответственно), отделённой от красного узкой жёлтой полосой (шириной 1/45 ширины полотнища) и воспроизводящее в середине полотнища фигуры из герба поселения, выполненные белыми и жёлтыми цветами».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования городское поселение Высоковск составлен на основании герба городского поселения Высоковск по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, географические и национальные традиции.

На флаге изображён холм, на котором стоят два веретена, соединённые золотой нитью. Веретёна аллегорически образуют символические ворота города, расположенного на высоком месте, откуда и пошло его название — город Высоковск. Веретёна символизируют основное занятие местных жителей — ткачество, связанное с работой на прядильно-ткацкой фабрике, созданной в XIX веке.

Славное революционное прошлое ткачей символически отражено на флаге поселения красным цветом. Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Зелёный цвет холма отражает окрестности города, богатые лесами и полями. Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Примечания 

Орудия труда в геральдике